Jméno Élektra či Elektra (řecky Ηλέκτρα; latinsky Electra) je používáno ve více významech:

 Élektra – dcera mykénského krále Agamemnona a jeho manželky Klytaimnéstry
 Élektra (dcera Atlantova) – dcera Atlanta a Pléioné, matka Dardana, jedna z Plejád
 Élektra (dcera Ókeanova) – dcera Titána Okeana a Téthys, manželka Thaumáta, matka Iris a harpyjí

Umělecká díla založená na řecké mytologii
 Élektra (Sofoklés) – Sofoklova divadelní hra
 Élektra (Eurípidés) – Eurípidova divadelní hra
 Élektra (Giraudoux) – Giraudouxova divadelní hra
 Élektra (Rajiva Wijesinha) – divadelní hra, jejímž autorem je Rajiva Wijesinha
 Élektra (Hofmannsthal) – divadelní hra, jejímž autorem je Hugo von Hofmannsthal na motivy Sofoklova díla
 Elektra (Strauss) – opera Richarda Strausse na libreto Hofmannsthalovy divadelní hry
 Electra (album) – album Arildy Andersenové
 Élektra (Theodorakis) – opera Mikise Theodorakise
 Smutek sluší Elektře, angl. Mourning becomes Electra – drama Eugene O'Neilla napsané na motivy tragédie Orestes od Aischyla
 Elektra a její pravda () – maďarské filmové drama režiséra Miklóse Jancsó z roku 1975
 Élektra (napsaná 1949; premiéra 1987) – divadelní hra Ezry Pounda a Rudda Fleminga

Další umělecká díla a postavy 
 Elektra (komiks) – fiktivní komiksová postava nindži od společnosti Marvel Comics 
 Elektra (film, 2005) – film založený na komiksu
 Elektra: The Album – soundtrack k filmu z roku 2005
 Electra (film, 1996) – americké akční sci-fi z roku 1996 v hlavní roli se Shannon Tweedovou
 Élektra (muzikál) – postava v muzikálu Kočky
 Elektra Kingová – Bond girl z bondovky Jeden svět nestačí (1999) ztvárněná Sophie Marceau
 Elektra (film, 1962) – řecké filmové drama Michaela Cacoyannise z roku 1962
 Modrá Electra Glide – americký akční film (1973) natočený Jamesem Williamem Guerciem (držitelem Grammy za album Blood, Sweat and Tears a producentem kapely Chicago) o vietnamském veteránovi sympatizujícím s hippies, který se snaží být dobrým policistou; film byl natočen podle skutečné události
 Electra Girl Saves the World – videofilm z roku 1999 
 Electra Woman and Dyna Girl (seriál, 2001) – americký sci-fi televizní seriál z roku 2001
 Electra Woman and Dyna Girl (seriál, 1976) – americký sci-fi televizní seriál z roku 1976
 Mourning Becomes Electra (film) – americký film z roku 1947
 Mourning Becomes Electra (seriál) – americký seriál z roku 1978

Geografie 
 Electra (Kalifornie) – nezačleněná oblast Amador County v Kalifornii
 Electra (Texas) – město v texaském Wichita County
 Electra Building – mrakodrap ve Vancouveru
 Electra – nejvyšší obytný dům v San Diegu
 Elektra – kulturní a společenský dům v centru Luhačovic
 Elektra (kavárna) – prvorepubliková kavárna v Ostravě

Doprava 
 Lockheed L-10 Electra – motorový dopravní letoun 
 Lockheed L-12 Electra Junior – motorový dopravní letoun 
 Lockheed L-14 Super Electra – civilní dopravní letoun
 Lockheed L-188 Electra – turbovrtulový letoun společnosti Lockheed
 Buick Electra – automobil značky Buick, divize General Motors
 Škoda Elektra – několik typů tramvají vyráběných společností Škoda Transportation
 Electra – několik typů lokomotiv britských drah
 Harley-Davidson Electra Glide – motocykl FL vyráběný od roku 1965

Osoby 
 Carmen Electra (* 1972) – americká modelka, herečka a zpěvačka
 Elektra Kingová – fiktivní filmová postava, Bond girl 
 Electra – profesionální modelingové jméno Efvy Attlingové
 Donna Adamo či Elektra (* 1970) – wrestlerka a modelka
 Electra Avellan (* 1986) – venezuelská herečka

Další významy
 Elektra Festival – mezinárodní festival digitálního umění v Montrealu
 HMS Electra – pět plavidel britského námořnictva
 Elektra Records – americké hudební vydavatelství
 Electra (hvězda) – jméno hvězdy 17 Tauri
 130 Elektra – asteroid
 Elektřin komplex – psychoanalytický pojem pro milostnou náklonnost dcery k otci
 Grupo Elektra – mexická korporace
 Electra (font) – jeden z prvních moderních typů patkového písma navržený W. A. Dwigginsem
 Elektra (jméno) – ženské rodné jméno
 Elektra (renderovací jádro) – původní renderovací jádro prohlížeče Opera do r. 2003
 Elektra – odrůda hrušně